

Sigle 
 Unità internazionale – unità di misura utilizzata in farmacologia
 Universitas Indonesia – università indonesiana
 University of Idaho – università statunitense
 user interface –  l'insieme degli attributi funzionali e sensoriali di un sistema relativi all'utilizzo di tale sistema da parte dei suoi utenti

Letteratura 
 Arturo Ui – personaggio de La resistibile ascesa di Arturo Ui di Bertolt Brecht

Musica 
Ui – gruppo musicale americano

Sport 
 Yōichi Ui – pilota motociclistico giapponese